Реєстр — упорядкована інформаційна система або спеціалізована база даних. Має такі значення:

 Реєстр виборців України — електронна база даних усіх громадян України, які мають право вибору.
 Реєстр (Кадастр) — упорядкована інформаційна система про правове, природне, господарське, економічне і просторове положення об'єктів, що підлягають обліку в системі відповідного рівня управління.
 Реєстр Windows — база даних, що зберігає параметри і налаштування для операційних систем Microsoft Windows.
 Реєстр акціонерів — список власників акцій компанії.
 Реєстр тварин — автоматизована система даних, де накопичується інформація про ідентифікованих тварин, їх переміщення, власників, господарства та їх ветеринарно-санітарний стан та інша інформація про тварин.
 Реєстрові козаки
 Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства.

Див. також 
 Єдиний державний реєстр виборців
 Єдиний державний реєстр нормативних актів
 Реєстрація
 Регістр
 Електронний реєстр пацієнтів МОЗ
 Первинний документ

Посилання 
 Реєстр //